Destino es un concepto que puede hacer referencia a:

 Destino, como concepto filosófico.
 Ediciones Destino, editorial española de Barcelona.
 Destino (semanario), revista española.
 Destino, cortometraje de animación.
 Destino, telenovela peruana .
 Destino, telenovela producida por Televisa.
 Destino, telenovela de la compañía TvAzteca.
 Destino, sencillo del grupo juvenil Amango. 
 Destino, telenovela colombiana producida por Cadena 2 de Inravisión.

Personajes ficticios 

 Doctor Destino, superhéroe hechicero de DC Comics.
 Destiny, hechicero villano de DC Comics llamado Destino.
 Doctor Destino, villano de DC Comics controlador de sueños.
 Destino, personaje de las historietas The Sandman de DC Comics.